A97 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense hollandaise, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Route 
  Route britannique A97, reliant Banff et Dinnet en Écosse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres